Дже́йсон Деру́́ло (), уроджений Дже́йсон Джо́ель Деруло́́ (;  21 вересня 1989, Окленд, Флорида, США) — американський R&B-поп-співак, автор пісень та танцівник. Розпочав сольну музичну кар'єру у 2009, у 2010 випустив дебютний студійний альбом «Jason Derulo». Станом на квітень 2014 продав понад 30 мільйонів копій своїх синглів. Має одинадцять синглів із платиновими сертифікаціями, включаючи «Wiggle», «Talk Dirty», «In My Head» та «Whatcha Say».

Дискографія 

 Jason Derulo (2010)
 Future History (2011)
 Tattoos (2013)
 Talk Dirty (2014) (перевидання Tattoos в США)
 Everything Is 4 (2015)
 2Sides (2018)

Тури 
Головні
 2010–11: AOL AIM presents: Jason Derülo 
 2014: Tattoos World Tour 
 2014–15: Talk Dirty Tour
 2016: Everything Is 4 Tour
 2018: 2Sides World Tour
 2018: Pakistan Super League 2018 Opening Ceremony

У якості підтримки
 2010: The Monster Ball Tour 
 2010: The E.N.D. World Tour

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 
 

Джейсон Деруло
Попспіваки США
Співаки XXI століття
Автори-виконавці США
Американці гаїтянського походження
Музиканти Warner Bros. Records
Американські тенори
Піснярі штату Флорида
Уродженці Маямі